De Leeuwenhof (Noord-Brabant), een rijksmonumentale boerderij in de Nederlandse gemeente Veldhoven
De Leeuwenhof (Noord-Holland), een rijksmonumentale boerderij in de Nederlandse gemeente Heerhugowaard